Wüstenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Wüstenbach (Breidenbach), linker Zufluss des Breidenbachs (zur Steinagger) in Breidenbach, Gemeinde Reichshof, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wüstenbach (Herboldshauser Bach), linker Zufluss des Herboldshauser Bachs nach Herboldshausen, Stadtteil Lendsiedel, Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wüstenbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl nach dem Dorf Brücken, Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Wüstenbach (Murr), rechter Zufluss der Murr gegenüber von Burgstetten, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Wüstenbach (Schönbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Schönbachs (zur Sulzach) gegenüber Heilbronn, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wüstenbach (Seifen), linker Zufluss der Seifen (zum Holper Bach) bei Ley, Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wüstenbach, Oberlaufname bis zur Schnatzenmühle der Ortsgemeinde Weitersburg des Meerbach (Vallendarer Stromarm), rechter Zufluss zum Vallendarer Stromarm des Mittelrheins bei Vallendar, alle Orte im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wüstenbach (Witticher Talbach), rechter Zufluss des Witticher Talbachs (zum Reinerzau genannten Unterlauf der Kleinen Kinzig) bei Wüstenbach, Gemeindeteil Kaltbrunn, Gemeinde Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Wüstenbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf (Fluss) in Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Wüestenbach (Simme), linker Zufluss der Simme bei Wüstenbach, Gemeinde Oberwil im Simmental, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Wüstebach (Ulfenbach), linker Zufluss des Ulfenbachs nach Korsika, Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 

Ortschaften:
 Wüstenbach, abgegangene Ortschaft in der heutigen Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Wüstenbach oder Wüestebach, Quartier der Gemeinde Oberwil im Simmental, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Wüstenbach (Schenkenzell), Weiler der Gemeinde Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Landschaft:
 Wüstenbach, Südteil der alten Hohen Mark (heute Hahnenkamm) im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Wöstenbach
 Wüstengraben